Контвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Контвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Контвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Контвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Контвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос